Cimarga (Cimarga)
 Cimarga (Cisitu)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing